Mikołaj Wierzynek (starszy) (zm. 1360)
 Mikołaj Wierzynek (młodszy) (zm. 1368)